W ramach 1. rundy Pucharu Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2022/2023 drużyny rywalizowały w pucharach regionalnych. Łącznie odbyło się osiem turniejów – dwa turnieje w regionie Sydvest oraz po jednym w regionach Hordaland, Trøndelag, Nord, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane oraz Øst. Wszystkie mecze rozegrane zostały w dniach 17-18 września 2022 roku.

W 1. rundzie miały prawo uczestniczyć zespoły, które grają w niższej lidze niż 1. divisjon.

Zwycięzcy poszczególnych turniejów uzyskali awans do 1/16 finału Pucharu Norwegii.

Drużyny uczestniczące

Puchar Regionu Hordaland

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Mecze o miejsca 5-7 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Møre og Romsdal

Faza grupowa 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Nord

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Sogn og Fjordane

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Sydvest (Agder)

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

1/8 finału

Mecz o 9. miejsce

Ćwierćfinały

Mecze o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Sydvest (Rogaland)

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Trøndelag

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa D 
Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Grupa E 
Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Faza pucharowa – mecze o miejsca 1-12

1/8 finału

Półfinały o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Ćwierćfinały

Półfinały o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Faza pucharowa – mecze o miejsca 13-17

Ćwierćfinał

Półfinały

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Puchar Regionu Øst

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa E 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa F 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza pucharowa – mecze o miejsca 1-12

1/8 finału

Mecze o 9. miejsce

Ćwierćfinały

Mecze o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 13-18

Grupa 1 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa 2 
Tabela

Źródło: Profixio Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Wyniki spotkań

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Puchar Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w Norwegii
2023 w Norwegii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej